Клаусура 2003 () — вторая половина 60-го профессионального чемпионата Мексики  по футболу (сезона 2002/03) с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Лигилья

Репеска 
Первый матч был проведён 22 мая, а ответный состоялся 25 мая.

|}

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Бомбардиры

Ссылки 
 Чемпионат Мексики 2002/2003 на rsssf.com 

2004
Мексика
Спорт в Мексике в 2003 году